Ne doit pas être confondu avec le Graduate Institute of International and Development Studies.

Le Global Studies Institute de l’Université de Genève (GSI ; en français Institut d’études globales) est une Unité d’enseignement et de recherche interfacultaire. Il vise à promouvoir l’interdisciplinarité dans l’étude des relations internationales et régionales afin de mieux appréhender les nouveaux enjeux du monde contemporain dans leur globalité. Le juriste Nicolas Levrat en est le directeur depuis , après l’avoir déjà été de 2013 à 2015.

Histoire 
L’Institut a été créé en 2013 sur la base du Master en études européennes de l’Institut européen de l’Université de Genève et du Bachelor interdisciplinaire en relations internationales géré par la Faculté des sciences économiques et sociales. Ces deux programmes remontent, sous des formes et des appellations diverses aux années 1960.  

Deux éléments ont contribué à la fondation du GSI en 2013. D’une part, le manque de masse critique de l’Institut européen dans un contexte de suppression d’instituts semblables dans le monde. D’autre part, le démantèlement de la Faculté des sciences économiques et sociales qui administrait le Bachelor en relations internationales.

Les enseignements sont dispensés par près de  qui appartiennent aux différentes facultés de l’Université de Genève. Une dizaine sont directement rattachés au GSI. Environ  sont immatriculés au GSI, la plupart étant immatriculés dans le Baccalauréat universitaire en relations internationales.

Financement et fonctionnement 
L’Institut est financé par le budget de l’Université de Genève. Ses projets de recherche sont soutenus par le Fonds national de la recherche scientifique, des subsides de l’Union européenne, ainsi que des fonds privés. Le juriste Nicolas Levrat en est le directeur depuis , après l’avoir déjà été de 2013 à 2015. Le politologue René Schwok a rempli cette fonction entre 2015 et 2019.

Notes et références

Lien externe 

Université de Genève
Organisme fondé en 1963
Études des sciences politiques
École sur l'Union européenne
École de droit
École d'économie